Ву́лиця Іва́на Фра́нка — назва вулиць у різних населених пунктах деяких країн.

Вулиця Івана Франка — вулиця в місті Бердянську.
 Вулиця Івана Франка — вулиця в місті Бродах.
 Вулиця Івана Франка — вулиця в місті Добропіллі.
 Вулиця Івана Франка — вулиця в місті Дрогобичі.
 Вулиця Івана Франка — вулиця в місті Житомирі.
 Вулиця Івана Франка — вулиця в місті Золочеві Львівської області.
 Вулиця Івана Франка — вулиця в місті Івано-Франківську.
 Вулиця Івана Франка — вулиця в місті Калуші.
 Вулиця Івана Франка — вулиця в місті Каховка.
 Вулиця Івана Франка — вулиця в місті Києві, Шевченківський район.
 Вулиця Івана Франка — вулиця в місті Києві, Дарницький район.
 Вулиця Івана Франка — вулиця в смт Краковець.
 Вулиця Івана Франка — вулиця в місті Луцьку.
 Вулиця Івана Франка — вулиця в місті Львові.
 Вулиця Івана Франка — вулиця в місті Маріуполі.
 Вулиця Івана Франка — вулиця в місті Одесі.
 Вулиця Івана Франка — вулиця в місті Старому Самборі.
 Вулиця Івана Франка — вулиця в місті Стрию.
 Вулиця Івана Франка — вулиця в місті Тернополі.
 Вулиця Івана Франка — вулиця в місті Ужгороді.
 Вулиця Івана Франка — вулиця в місті Хмельницькому.
 Вулиця Івана Франка — вулиця в місті Черкасах.
 Вулиця Івана Франка— вулиця в місті Таврійську.

Вулиця Івана Франка — вулиця в місті Липецьку.
 Вулиця Івана Франка — вулиця в місті Москві.
 Вулиця Івана Франка — вулиця в місті Пермі.
 Вулиця Івана Франка — вулиця в місті Тулі.
 Вулиця Івана Франка — вулиця в місті Чебоксарах.

Канада 
 Rue Ivan Franko, Montreal

Австралія 
 Вулиця Івана Франка у місті Гокстоні.

Казахстан 
 Вулиця Івана Франка у місті Рудному.

Див. також 
 Проспект Івана Франка — проспект в місті Кам'янському.